Grossmann bzw. Großmann steht für:
 Großmann (Familienname) (Grossmann), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Grossmann (Vogesen) (978 m NHN), Berg in den Vogesen
 Grossman-Nunatakker, Nunatakker im Ellsworthland, Antarktika
 C. Grossmann Stahlguss, deutsche Stahlgießerei

Siehe auch:
 Crossmann 
 Grossman
 Grosman